Franciaország
Saint-Vrain, település Essonne megyében
Saint-Vrain, település Marne megyében